Лафає́тт, Лафає́т () може означати:

Персоналії 

 Жильбер де Лафаєт (1757—1834) — французький військовий і політичний діяч.
 Мадам де Лафаєтт (1634—1693) — французька письменниця.

Топоніми

Лафаєтт — місто, штат Алабама
 Лафаєтт — місто, штат Джорджія
 Лафаєтт — місто, штат Кентуккі
 Лафаєтт — місто, штат Нью-Йорк

 Лафаєтт — назва низки округів
 Лафаєтт — місто, штат Каліфорнія
 Лафаєтт — місто, штат Колорадо
 Лафаєтт — місто, штат Індіана
 Лафаєтт — місто, штат Луїзіана
 Лафаєтт — місто, штат Міннесота
 Лафаєтт — місто, штат Орегон
 Лафаєтт — місто, штат Теннессі
 Лафаєтт — місто в окрузі Чиппева, штат Вісконсин
 Лафаєтт — місто в окрузі Монро, штат Вісконсин
 Лафаєтт — місто в окрузі Волворт, штат Вісконсин
 Лафаєтт Тауншип — селище, штат Нью-Джерсі
 Лафаєтт — селище, штат Огайо
 Лафаєтт Тауншип — селище в окрузі Маккін, штат Пенсільванія
 Лафаєтт — переписна місцевість в окрузі Медісон, штат Огайо
 Лафаєтт — переписна місцевість, штат Вірджинія

Інше 
 Ескадрилья «Лафаєт» — історичний фільм (2006).
 «Лафаєт» — тип підводних човнів ВМС США.

Див. також 
 Шаваньяк-Лафаєтт — муніципалітет у Франції, регіон Овернь.
 Фаєтт